Реджепи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Реджепи, Байрам (1954—2017) — косовский политик, первый послевоенныё премьер-министр Косово.
 Реджепи, Дардан (род. 1992) — косоварский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Реджепи, Люм (род. 1992) — финский и косоварский футболист.